'Loi sur la récidive peut faire référence à :

 Loi des trois coups aux États-Unis
 Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales en France
 Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs  en France
 Loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle en France